Херси:

 Херси, Джон (1914—1993) — американский писатель.
 Херси, Юссуф (род. 1982) — нидерландский футболист эфиопского происхождения.
 Херси — тауншип в округе Ноблс, Миннесота, США.